

Восходське сільське поселення — сільське поселення, Алатирський район, Чувашія
 Восходське сільське поселення — сільське поселення, Кадомський район, Рязанська область